Жиль Добене (; 1 июня 1451 — 21 мая 1508) — английский аристократ, 1-й барон Добене с 1486 года, кавалер ордена Подвязки. Принадлежал к рыцарскому роду, но возвысился при Генрихе VII, которому помог завоевать корону. Участвовал в ряде дипломатических миссий, в военных походах на континенте, в Шотландии и Корнуолле. Сын Жиля Добене получил титул графа Бриджуотера.

Биография 
Жиль Добене принадлежал к старинному роду, основатель которого обосновался в Лестершире ещё при Вильгельме Завоевателе. Позже к семейным владениям прибавились поместья в соседнем Линкольншире и на юго-западе Англии — в Корнуолле, Сомерсете и Дорсете. Жиль был старшим сыном и наследником сэра Уильяма Добене, шерифа Корнуолла, и Элис Стортон, одной из трёх дочерей и наследниц Джона Стортона. Он родился в 1451 или 1452 году и уже в 1460 или 1461 году потерял отца; мать Жиля позже вступила во второй брак — с Робертом Хиллом из Хандстона.

Жиль начал свою карьеру при короле Эдуарде IV. В 1475 году он участвовал во французском походе, командуя четырьмя латниками и пятьюдесятью лучниками. Вскоре Добене стал одним из сквайров тела короля, а в 1477 году получил пожизненную опеку над королевским парком в Петертоне (близ Бриджуотера). В 1477—1478 годах он представлял Сомерсет в Палате общин, до конца правления Эдуарда (до 1483 года) был посвящён в рыцари. 6 июля 1483 года сэр Жиль присутствовал на коронации Ричарда III. Однако в это время он уже был сторонником ланкастерского претендента на корону — Генриха Тюдора, бывшего графа Ричмонда; осенью того же года Добене примкнул к мятежу Генри Стаффорда, 2-го герцога Бекингема, а после поражения смог бежать на континент. В Бретани он присоединился к Тюдору. Парламент Ричарда III специальным актом конфисковал его владения, а опеку над Петертон-парком передал Ричарду Фицхью, 6-му барону Фицхью.

В 1485 году Генрих Тюдор захватил престол под именем Генриха VII. Добени вместе с ним вернулся в Англию и был восстановлен во всех правах. Новый король назначил его членом Тайного совета, мастером монетного двора, лейтенантом Кале сроком на семь лет (с 7 марта 1486 года), констеблем Винчестерского и Бристольского замков, предоставил ряд других выгодных должностей. 12 марта 1486 года сэр Жиль получил титул барона Добене. 15 декабря того же года он возглавил посольство, уполномоченное заключить союз с Максимилианом, королем римлян; примерно в это же время барон стал кавалером ордена Подвязки. 20 декабря 1487 года Добене получил должность в казначействе, вскоре после этого отправился с посольством во Францию. 7 июля 1488 года сэр Жиль и Ричард Фокс, епископ эксетерский, от лица Генриха VII заключили с испанскими послами договор о браке принца Артура с Екатериной Арагонской.

В 1489 году Добене командовал армией на континенте во время войны с Францией; он освободил от осады Диксмуд и взял Остенде. В следующем году барон отправился к герцогине Анне в Бретань, чтобы договориться об условиях союза против Франции, а позже был поставлен во главе войска, посланного ей на помощь. В июне 1492 года, когда Бретань потеряла свою независимость, Добене снова поехал во Францию (теперь вместе с Фоксом, епископом Бата и Уэльса) для переговоров о мире с королём Карлом VIII. Соглашение достигнуто не было, и четыре месяца спустя Генрих VII осадил Булонь. Французы тут же согласились на переговоры, которые вёл с английской стороны сэр Жиль; 3 ноября был заключён мирный договор.

В 1495 году, после казни сэра Уильяма Стэнли, Добене был назначен лордом-камергером. В 1497 году во главе армии он двинулся в Шотландию, чтобы наказать Якова IV за поддержку Перкина Уорбека, но его вскоре отозвали для подавления восстания в Корнуолле. Сэр Жиль напал на мятежников в Дептфорд-Стрэнде, они взяли его в плен, но вскоре отпустили. В сентябре того же года, когда Уорбек высадился в Корнуолле, в западных графствах начались новые волнения; Добене отправился туда с отрядом легкой кавалерии, причём всем объявлял, что за ним вскоре последует сам король. Осада Эксетера была снята при его приближении, и восстание вскоре было подавлено.

В 1500 году Добене сопровождал Генриха VII в Кале и присутствовал при его встрече с эрцгерцогом Филиппом. В 1501 году он руководил приготовлениями к приёму Екатерины Арагонской в Лондоне, в ноябре того же года был свидетелем назначения принцем Артуром приданого для невесты. В 1504 году барон стал управляющим земель в Сомерсете и Дорсете, принадлежавших королеве Елизавете Йоркской. 18 мая 1508 года, после поездки с королем из Элтема в Гринвич, сэр Жиль внезапно заболел. Его переправили вниз по реке к его дому в Лондоне. 20 мая он принял причастие и около десяти часов вечера 21 или 22 мая скончался; 26 мая тело барона доставили в Вестминстер по реке, и почти вся знать королевства присутствовала на его похоронах.

В завещании Добене назначил Вестминстерское аббатство местом своего погребения. Его тело лежит под монументом с алебастровыми изображениями самого усопшего и его супруги.

Семья 
Жиль Добене был женат на Элизабет Арундел, дочери сэра Джона Арундела и Кэтрин Чидеок. В этом браке родились сын Генри (2-й барон Добене, позже 1-й граф Бриджуотер) и дочь Сесилия, жена Джона Буршье, 1-го графа Бата.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Добене
Бароны Англии
Деятели Войны Алой и Белой розы
Главные шерифы Девона
Главные шерифы Сомерсета
Главные шерифы Дорсета
Главные шерифы Корнуолла